Serwer Apache Tomcat
 Samolot Grumman F-14 Tomcat